Кит Смарт:
 Смарт, Кит (род. 1964) — американский баскетболист и тренер, призёр Панамериканских игр.
 Смарт, Кит (род. 1978) — американский фехтовальщик, брат Эринн Смарт.